Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2006 () прошёл в городе Гранд-Прери (пров. Альберта, Канада) с 18 по 26 марта 2006 года. Турнир прошёл в 28-й раз. Канада приняла женский чемпионат мира в 9-й раз. В Гранд-Прери турнир прошёл в 1-й раз.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, занявших 1—8 места на чемпионате Европы 2005 года, а также сборные Канады, США, Китая и Японии (Китай и Япония получили квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2005).

Чемпионом мира стала (в 7-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную США со счётом 10:9. Третье место заняла сборная Канады, 4-е место — сборная Германии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «системе розыгрыша с выбыванием Пейджа» (): сначала 1-я команда играет со 2-й, победитель выходит напрямую в финал, проигравший играет с победителем игры 3-й и 4-й команды за выход в финал. Общее 4-е место занимает проигравший в четвертьфинале 3-й и 4-й команд, общее 3-е — проигравший в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2006

2006
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спорт в Канаде в 2006 году
2006 год в кёрлинге
Спортивные соревнования в Гранд-Прери (Альберта)